Stanko Vasilj (Međugorje, 20. srpnja 1920. – Humac, 30. lipnja 1993.) bio je hrvatski i bosanskohercegovački pjesnik, prozni pisac, književni kritičar i glazbenik. Prve pjesme objavio u listu širokobrijeških đaka Ruža, tijekom života suradnik katoličkih glasila u BiH i Hrvatskoj.

Djela  
 Povjerovali smo ljubavi (kratki uvod u kršćansku vjeru, 1976.)
 Fratrova oporuka (priče, 1981.)

Izvori

Vanjske poveznice 
 Našoj gangi 

Hrvatski pisci iz Bosne i Hercegovine
Hrvatski franjevci
Bosanskohercegovački franjevci